Моревка — название населённых пунктов в России:

 Моревка — хутор в Ейском районе Краснодарского края.
 Моревка — село в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Моревка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Моревка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.